LPAR — абревіатура, що має кілька значень:
  ( — логічне розділення) — розділення одного фізичного комп'ютера чи жорсткого диска на декілька віртуальних пристроїв, що реалізується за допомогою монітору PR/SM
  ( — рецептор лізофосфатидної кислоти) — група білків, мембранних рецепторів: LPAR1, LPAR2, LPAR3, LPAR4, LPAR5, LPAR6.